Система футбольних ліг Ірану (ساختار لیگ فوتبال ایران‎) складається з п'яти рівнів. Управляється двома футбольними організаціями: Федерацією футболу Ісламської Республіки Іран та Організацією футбольних ліг Ірану.

Нинішня система

Чоловіки

Жінки

Посилання 
 Інформація про іранську лігу на офіційному сайті ФІФА

Іран
Футбольні ліги Ірану